Axworthy ist der Familienname folgender Personen:

 Lloyd Axworthy (* 1939), kanadischer Politikwissenschaftler, Hochschullehrer, Autor und Politiker
 Michael Axworthy (1962–2019), britischer Wissenschaftler und Schriftsteller
Siehe auch:
 Mount Axworthy